Bográn ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Bográn (1852–1926), honduranischer Präsident Ende 1919
 Luis Bográn Barahona (1849–1895), honduranischer Präsident (1883–1891)